Kustodie (von lateinisch custodia „Wache, bewachter Bereich“) steht für:

 Kustodie (Hochschule), Verwaltung einer Sammlung, siehe speziell Kustodie/Kunstsammlung der Universität Leipzig
 Kustodie (Franziskanerorden), eine Regionalorganisationseinheit des Franziskanerordens unterhalb einer Ordensprovinz
 Kustodie (Bad Wimpfen), historisches Gebäude in Baden-Württemberg
 ein liturgisches Gefäß zur Aufbewahrung der geweihten Hostie, siehe Custodia

Siehe auch:
 Custodie
 Kustos